Вуковарско-Сриемска, Вуковарско-Сремская жупания () — жупания на крайнем северо-востоке Хорватии. Расположена на стыке исторических регионов Славония, Срем и Подравина. Административный центр жупании — город Вуковар, однако крупнейший по населению город — Винковци.

География 
Площадь жупании — 2454 км². На западе граничит с жупанией Бродско-Посавска, на северо-западе и севере — с Осьечко-Бараньска. На юге жупания граничит с Боснией и Герцеговиной. На северо-востоке, востоке и юго-востоке Вуковарско-Сриемска граничит с Сербией (на северо-востоке граница проходит по Дунаю).

Территория жупании в основном низменна, только лишь на востоке она включает небольшую часть лесистой возвышенности — гор Фрушка-Гора. Почвы плодородные. На территории Вуковарско-Сриемска находятся археологические памятники неолитического периода. Города жупании сильно пострадали в период войны в Хорватии.

Население 
В соответствии с данными переписи 2001 года, на территории жупании проживало 204 768 человек. Национальный состав населения жупании: 78,3 % хорваты, 15,5 % сербы, 1 % венгры, 0,9 % русины.

Административное деление 

В административном отношении жупания делится на 31 муниципальных образований (5 городов, 26 общин):

 Город Вуковар, столица жупании, население 30 126 человек
 Город Винковци, 33 239 человек
 Город Жупаня, 13 775 человека
 Город Оток, 5858 человек
 Город Илок, 5897 человек

 Община Трпинья
 Община Борово
 Община Тординцы
 Община Маркушица
 Община Ярмина
 Община Иванково
 Община Воджинцы
 Община Стари Микановцы
 Община Бабина Греда
 Община Церна
 Община Градиште
 Община Андрияшевцы
 Община Привлака
 Община Бошняцы
 Община Дреновцы
 Община Гунья
 Община Врбанья
 Община Нийемцы
 Община Товарник
 Община Ловас
 Община Томпоевцы
 Община Стари Янковцы
 Община Негославцы
 Община Богдановцы (Богдановцы, Петровцы и Свиняревцы)
 Община Нуштар
 Община Штитар — выделена в 2006 году из города Жупанья.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт жупании